północ (pora dnia) – dosłownie: "środek nocy", godzina 0:00, umowny początek doby
 północ (strona świata) – jedna z czterech głównych stron świata

Geografia polityczna 
 Północ – potoczne określenie bogatych państw półkuli północnej, słowo to używane jest jako przeciwieństwo do biedniejszych krajów Południa tzw. Trzeciego Świata.
 Północ – potoczne określenie stanów północnej części USA (Unia), które walczyły w czasie wojny secesyjnej przeciwko Konfederacji Południa

Części miast 
 Północ – dzielnica Częstochowy
 Północ – dawna (1946–1954) dzielnica Łodzi
 Północ – dzielnica Rybnika
 Północ II – osiedle w Suwałkach
 Północ – dzielnica Szczecina
 Północ – osiedle w Trzebini

Film 
 Północ – francuski film z 1991 roku
 Północ – amerykański film z 1994 roku
 Północ – norweski film z 2009 roku

Muzyka 
 Północ – jeden z singli zespołu Grupa Operacyjna, z udziałem Krzysztofa Kiljańskiego

Zobacz też 

 North